Libre (album), het eerste album van Sébastien Izambard
 Libre (biljarten), een spelsoort van het carambolebiljart
 Libre (single), ene single van de Belgische zangeres Angèle